Schubert este un nume de familie: 

 Franz Schubert (1797–1828) – compozitor austriac.
 Hermann Schubert (1848-1911) – matematician german.
 Joseph Schubert (compozitor) (1754-1837) – compozitor german.
 Joseph Schubert (1890-1969) – cleric romano-catolic din București.

 Film
 1953 Schubert – film austriac regizat de Walter Kolm-Veltée